Haliczky Antal (1788–1837) író, múzeumigazgató
 Haliczky Antal (1804 k.–1837) orvos